Джек Велч, Джон Френсіс «Джек» Велч-молодший (англ. John Francis «Jack» Welch, Jr.; нар. 19 листопада 1935(19351119)) — американський бізнесмен.
 Браян Велч, Брайан Філіп Велч (англ. Brian Philip Welch, більш відомий під псевдонімом «Head»; 19 червня 1970, Торранс, Каліфорнія) — гітарист і один із засновників групи Korn, рок-групи, що сильно вплинула на розвиток стилю ню-метал.
 Джордж Велч, справжнє ім'я Джордж Льюїс Шварц (англ. George Welch, George Lewis Schwartz; нар. 10 травня 1918(19180510) — пом. 12 жовтня 1954) — американський льотчик-ас Другої світової війни.
 Ракель Велч (;  5 вересня 1940) — американська акторка та секс-символ 1970-х років.
 Тані Велч (;  26 грудня 1961) — американська акторка та моделька.
 Террі Велч (; 1939—1988) — американський вчений.
 Сьюзі Велч — американська письменниця, телевізійна коментаторка, бізнес-журналістка та публічний спікер.

Велч — місто, штат Оклахома
 Велч — місто, штат Західна Вірджинія
 Велч — переписна місцевість, штат Техас